Aldbrough kan syfta på:

 Aldbrough, East Riding of Yorkshire – en ort och civil parish i East Riding of Yorkshire, England
 Aldbrough, North Yorkshire – en civil parish i North Yorkshire, England
 Aldbrough St John – en ort i North Yorkshire, England